Flakatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Flakatjärnen, sjö i Härryda kommun, 
Stora Flakatjärnen, sjö i Härryda kommun, 
Flakatjärnen, Jämtland, sjö i Ragunda kommun, 
Flakatjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Flakatjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Flakatjärnen (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (8,57 ha)
Flakatjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,

Se även
Flaketjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn